Зотов, Павел: Зотов, Павел Алексеевич (1872—?) — Герой Труда.
 Зотов, Павел Дмитриевич (1824—1879) — генерал от инфантерии.
 Зотов, Павел Юрьевич (род. 1972) — советский и российский футболист; тренер.